Бхутто — пакистанське прізвище.

Відомі носії 
 Беназір Бхутто (1953—2007) — прем'єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан у 1988—1990 і 1993—1996 роках, перша у новітній історії людства жінка-лідер мусульманської країни.
 Зульфікар Алі Бхутто (1928—1979) — пакистанський політичний діяч. Президент (1971—1971) і прем'єр-міністр (1973—1977) Пакистану.

Посилання